Scooby-Doo har flere betydninger:

 Scooby-Doo – et amerikansk tegnefilmsfranchise
 Scooby-Doo (figur) – en amerikansk tegnefilms-figur
 Scooby-Doo (film) – en amerikansk eventyrkomedie